Джеймс Дьюар:
 Дьюар, Джеймс (, 1842—1923) — шотландский физик и химик.
  (, 1942—2002) — шотландский рок-музыкант.
 Дьюар, Джеймс () — футболист Everton F.C., сезон 1892—1893.
 Дьюар, Джеймс Александр (, 1897—1985) — изобретатель пирожного Twinkie.